Малин Дальстрём (; род. 26 августа 1989 года) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом. Двукратная чемпионка Швеции (2011, 2013). Двукратная чемпионка Швеции в помещении (2011, 2012).

Биография 
Малин Дальстрём родилась 26 августа 1989 года в Швеции.

Дебютировала на международной арене в 2009 году на молодёжном чемпионате Европы. Выступала на трёх чемпионатах Европы в помещении, чемпионате Европы и двух чемпионатах мира, однако призовых мест не занимала.

В 2016 году пропустила большую часть сезона из-за травм.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом Швеции
Чемпионы Швеции по лёгкой атлетике